Chupa – comune (corregimiento) del distretto di Macaracas, Repubblica di Panama
 Distretto di Chupa – distretto del Perù